Juan de Silva ist der Name folgender Personen:

* Juan I. de Silva, 1. Conde de Cifuentes (1410),  kastilischer Diplomat beim Heiligen Stuhl
 Juan III. de Silva, 5. Conde de Cifuentes (1510) spanischer Diplomat unter Karl V. und Philipp II.

Siehe auch:

 Juan Da Silva
 Juan Silva